Nanjing, tidigare skrivet Nanking, kan avse:

Kina

Provinshuvudstad och tidigare nationell huvudstad
 Nanjing – suprovinsiell stad, huvudstad i Jiangsu-provinsen
 Nanjing Automobile Corporation – biltillverkare, etablerad 1947
 Nanjing Dajiaochang Airport – tidigare flygplats
 Nanjing Lukou International Airport – en flygplats
 Nanjings tunnelbana – en tunnelbana i Nanjing
 Nanking Point – historiskt namn på udde i Yangtze-floden vid Nanjing 
 Porslinstornet i Nanjing – historisk byggnad med planer för rekonstruktion

Namngivet efter staden
 2078 Nanking – asteroid i huvudbältet upptäckt vid observatoriet i Nanjing
 Nankin – äldre typ av tättvävt bomullstyg
 Nanjing Lu – affärsgata i Shanghai
 M/S Nanking – svenskt handelsfartyg 1924–1943

Historiska händelser
 Freden i Nanking, 1842 – med Storbritannien, avslutade första opiumkriget
 Nanjingmassakern, 1937 – japansk krigsförbrytelse

Andra platser i Kina
 Liao Nanjing – dagens Peking, Liaodynastins södra huvudstad  938–1122
 Nanjing, Zhangzhou – härad i Fujian-provinsen
 Nanjing (köpinghuvudort i Kina, Guangdong Sheng, lat 23,34, long 116,30) – köping
 Nanjing (köpinghuvudort i Kina, Jiangxi Sheng, lat 24,69, long 114,40) – köping
 Nanjing (socken) – Hunan-provinsen